Johann Strube ist der Name folgender Personen:

* Johann Strube (Theologe) (Strubius; 1557–1622), deutscher Pfarrer und Superintendent 
 Johann Strube (Pädagoge) (Strubius; 1600–1638), deutscher Pädagoge